Gänsäckergraben ist ein Gewässername:

 Gänsäckergraben (Berwanger Bach), rechter Zufluss des dort Alte Bach genannten Berwanger Bachs in Berwangen, Gemeinde Kirchardt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gänsäckergraben (Wieseth), rechter Zufluss der Wieseth in Elbersroth, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern